Lim se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jong-Deock Lim
 Boo Liat Lim
 Kelvin K. P. Lim
 L.H. Susan Lim
 Swee Cheng Lim